Chernomórskoye (en ruso: Чёрноморское, en ucraniano: Чорноморське, en tártaro de Crimea: Aqmeçit) es una ciudad portuaria situada en el noroeste de la península de Crimea, en la costa del mar Negro. Chernomórskoye se encuentra en el extremo norte de la península de Tarjankut. Es una ciudad turística en rápido y continuo desarrollo, y la ciudad más grande de la costa del noroeste de Crimea.

Referencias

Notas 

Localidades de Crimea